Whiteford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Whiteford Township (Michigan)
 Whiteford Township (Minnesota)